Dampfach ist ein geographischer Name:

 Dampfach, Kirchdorf der Gemeinde Wonfurt, Landkreis Haßberge, Bayern
 Dampfach (Seebach), am Unterlauf Horhäuser Mühlbach, linker Zufluss des Seebach (Main, Gädheim) bei Horhausen, Gemeinde Theres, Landkreis Haßberge, Bayern